Maiole ima više značenja:
 Maiole, Biella
 Maiole, Treviso